Samurai signifie "Celui qui sert" en Japonais.
Samurai est la translittération du mot japonais 侍, synonyme de bushi (武士), francisé en samouraï.

Il s'agit également du nom de :
 Samurai, une bande dessinée de Jean-François Di Giorgio et Frédéric Genêt ;
 Samurai, un téléfilm de 1979 ;
 Samurai, un film tamoul.

Voir aussi